Болдуин де Ревьер (; около 1160 — 10 или 28 мая 1188) — англонормандский аристократ, 3-й граф Девон с 1162 года.

Биография 
Болдуин де Ревьер был старшим сыном Ричарда де Ревьера, 2-го графа Девон, и Денизы Корнуолльской. После смерти отца в 1162 году он формально унаследовал владения и титул. На тот момент Болдуин был ещё ребёнком, так что в свои права он вступил существенно позже, в 1185 или 1186 году. Он был женат на Денизе, дочери Рауля де Деоль, сеньора де Шательро, и Агнес де Шаренстон. Из-за ранней смерти графа этот брак остался бездетным, Дениза позже стала женой Андре де Шавиньи.

Наследником Болдуина стал его младший брат Ричард.

</center>

Примечания

Литература 
 

Болдуин, 3-й граф Девон
Болдуин, 3-й граф Девон
Болдуин, 3-й граф Девон
Графы Англии XII века